La casa de la Troya pot referir-se:
 a La casa de la Troya, obra publicada en 1915 per l'escriptor Alejandro Pérez Lugín;
 a La casa de la Troya, primera adaptació cinematogràfica (1925) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, segona adaptació cinematogràfica (1936) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, tercera adaptació cinematogràfica (1948) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, quarta adaptació cinematogràfica (1959) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, primera adaptació televisiva (1960) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, segona adaptació televisiva (1965) de la novel·la;
 a La casa de la Troya, una casa-museu a Santiago de Compostela, un dels escenaris de la novel·la a la que va donar nom.